116-я отдельная танковая бригада, 116-я танковая бригада — отдельная танковая бригада РККА ВС Союза ССР, времён Великой Отечественной войны. 

Период боевых действий: с 26 июня 1942 года по 9 мая 1945 года. Полное действительное наименование, по окончании Великой Отечественной войны — 116-я отдельная танковая Александрийская Краснознамённая ордена Суворова бригада

История 
Сформирована в апреле 1942 года в Пензенской области. На фронт бригада прибыла поэшелонно. Разгружалась в 20-х числах июня 1942 года в районе станции Касторное и южнее. 28 июня противник начал наступление из района Щигры. Через несколько дней после прибытия на фронт бригаде пришлось вступить в бой с немецкими танковыми частями в районе Горшечного. Обстановка была крайне тяжёлой. Бои не затихали ни днём, ни ночью. Гитлеровцы, несмотря на потери, стремились к Воронежу.

В таких условиях, ведя сдерживающие бои, которые возникали подчас внезапно, в самых неожиданных местах, 116-я танковая бригада к 4 июля 1942 года оказалась в районе Нижнедевицка, Вязноватовки. Задача бригады состояла в том, чтобы не допустить прорыва танков и мотопехоты противника на хорошие дороги, идущие от Нижнедевицка на Орехово и на Верхнее Турово. Эти дороги были перегружены отходившими стрелковыми частями Красной Армии, понесшими большие потери. По этим дорогам проходила эвакуация раненых, тыловых подразделений и подвоз боеприпасов и горючего. В этом районе зенитные батареи бригады вели огонь по танкам противника весь день 4-го и часть дня 5 июля. Особенно отличился огневой взвод противотанковой батареи под командованием младшего лейтенанта Николая Петровича Загорского. На месте его гибели в с. Вязноватовка установлен памятник по проекту скульптора А. С. Мещерякова. Посмертно Н. П. Загорский награждён орденом Отечественной войны I степени.

Состав бригады 
 Управление бригады
 Рота управления
 323-й танковый батальон (в донесениях номер батальона называется "1-й батальон")
 324-й танковый батальон (в донесениях номер батальона называется "2-й батальон")
 мотострелково-пулемётный батальон (ком.:)
 истребительно-противотанковая батарея (ком.: капитан Авраменко Николай Ефремович)
 зенитная батарея
 рота технического обеспечения
 медико-санитарный взвод

Командный состав бригады 
Командиры бригады:
 полковник Трубицкий Василий Фёдорович (убит 29.06.1942 — ОБД)
 подполковник, с 16.02.1943 полковник Новак Анатолий Юльевич (с 01.04.1942 по 15.11.1943)
 полковник Юревич Евгений Антонович (с 16.11.1943 до конца войны)
Начальники штаба бригады:
 майор Караван Александр Филиппович (на июнь 1942)
 майор Жуков Николай Александрович (на январь 1943)
Военный комиссар бригады, с 09.10.1942 г. — заместитель командира бригады по политической части:
 старший батальонный комиссар, с 23.11.1942 — подполковник Кривицкий Герц Иосифович (с 05.03.1942 по 19.06.1943)
Заместитель командира бригады по строевой части:

Заместитель командира бригады по технической части:

Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части):
 батальонный комиссар, с 06.11.1942 — майор, 23.04.1943 — подполковник Свиридов Иосиф Тимофеевич (с 19.03.1942 по 29.01.1944)
 подполковник Голосов Иван Кузьмич (с 29.01.1944 по 21.02.1944)
 подполковник Свиридов Иосиф Тимофеевич (с 21.02.1944 по 17.08.1944)

Начальник отдела СМЕРШ бригады:

 капитан СМЕРШ Колесников Павел Павлович (1915-2003)

Награды и почётные наименования

Именные танки бригады 
Танки полученные при сформировании бригады (1942 г.):

КВ-1:
 «Александр Невский» (КВ-1)
 командир танка: лейтенант Николай Трофимович Бобровицкий
 «Багратион» (КВ-1)
 командир танка: лейтенант Моравин Петр Иванович 
 «Валерий Чкалов» (КВ-1) 
 командир танка: командир взвода — старший лейтенант Николай Фёдорович Лукин
 «Ермак» (КВ-1)
 командир танка: младший лейтенант Николай Алексеевич Быстров.
 командир башни: старшина Анатолий Илларионович Бондарев
 «За Родину» (КВ-1)
 командир танка: младший лейтенант Данилевский
 «Пугачёв» (КВ-1)
 командир танка: лейтенант Александр Николаевич Ромашов
 «Фурманов»
 командир танка: командир роты старший лейтенант Николай Самойлович Проценко
 «Чапаев» (КВ-1)
 командир танка: мл. лейтенант Журавлёв Дмитрий Калинович
 ст. механик водитель танка Новиков Николай Фёдорович 
 
 «Щорс» (КВ-1)
 командир танка: младший лейтенант А. Сундукевич,
 механик-водитель: старший сержант М. Зайкин
 стрелок-радист: старший сержант Георгий Фёдорович Сорокин
Т-34-76:
 «Пархоменко» (Т-34-76) 
 командир танка: старшина Петр Павлович Переворочаев (погиб 29.11.1943)
 «Котовский» (Т-34-76) 
 командир танка: командир взвода лейтенант Николай Арсентьевич Петрик ( погиб 30.06.1942)
 «Щорс» (Т-34-76) 
 командир танка: лейтенант Владимир Данилович Левченко

Примечания

Литература 
 М. И. Казаков, Над картой былых сражений. — : Воениздат, 1971. — 288 с. («Военные мемуары».) Тираж 65 000 экз..
 Шиманский В. П. Позывные наших сердец. — М.: Воениздат. — 1980.

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году